Баньо́ль ( или Bagnole или Bagnoles) — название нескольких коммун во Франции:

 Баньоль (Од) — в департаменте Од.
 Баньоль (Пюи-де-Дом) — в департаменте Пюи-де-Дом.
 Баньоль (Рона) — в департаменте Рона.
 Баньоль-ан-Форе (Bagnols-en-Forêt) — в департаменте Вар.
 Баньоль-де-л'Орн (Bagnoles-de-l’Orne) — в департаменте Орн.
 Баньоль-ле-Бан (Bagnols-les-Bains) — в департаменте Лозер.
 Баньоль-сюр-Сез — в департаменте Гар.

Примечания